Ла Естака има више значења:

 Ла Естака, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Естака (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Естака (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику